Rikit Gaib (plaats), een plaats in Indonesië
Rikit Gaib (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing